Екатерина Александровна Васильева:
 Кулагина (Васильева), Екатерина Александровна (род. 1976) — российская гандболистка.
 Васильева, Екатерина Александровна (род. 1976) — российская ватерполистка.